

Sigle 
 Windows Experience Index  – voto dato al sistema in base al suo hardware in Windows Vista e Windows 7; il voto risultante non è una media ma è il più basso tra i voti parziali; si noti che per eseguire l'interfaccia grafica in stile Aero è necessario ottenere minimo 3. Per ottenere la valutazione del sistema nelle versioni successive del sistema operativo di Microsoft è necessario installare un software di terze parti.

Codici 
 WEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Weipa City (Queensland) (Australia)

Geografia 
 Wei – fiume nella Cina centro-occidentale, affluente del fiume Giallo
 Stato di Wei 卫 – antico Stato cinese del Periodo delle primavere e degli autunni (770 a.C.-454 a.C.) 
 Stato di Wei 魏 – antico Stato cinese del Periodo dei regni combattenti (453 a.C.-221 a.C.)
 Regno Wei – Stato cinese del periodo dei Tre Regni (220-266 d.C.)

Persone 
 Wei Chun-heng (1994) – arciere taiwanese
 Wei Fenghe (1954) – generale e politico cinese
 Wei Heling (1907-1979) – attore cinese
 Wei Jingsheng (1950) – attivista cinese
 Wei Kexing (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Wei Liangfu (1522-1573) – attore e drammaturgo cinese
 Wei Lihuang (1897-1960) – generale e politico cinese
 Wei Ning (1982) – tiratrice a volo cinese
 Wei Qingguang (1962) – ex tennistavolista cinese
 Wei Qiuyue (1988) – ex pallavolista cinese
 Wei Qun (1972) – ex calciatore cinese
 Wei Shihao (1995) – calciatore cinese
 Wei Xin (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Wei Yi (1999) – scacchista cinese
 Wei Yili (1982) – giocatrice di badminton cinese
 Wei Yimin (1971) – ex giocatore di calcio a 5 cinese
 Wei Yingwu (737-792) – poeta cinese
 Wei Yongli (1991) – velocista cinese
 Wei Wei (1989) – cestista cinese
 Wei Ziya (1984) – modella cinese

Altro 
 Wei – (未) ramo terrestre dell'astrologia cinese
 Epsilon Scorpii  – stella gigante nella costellazione dello Scorpione.